O Lakondê é uma língua indígena brasileira da família Nambikwara, falada no estado de Rondônia.

Em 2001, há apenas uma falante, Tereza Lakondê, em Vilhena (RO).

Vocabulário 
Vocabulário Lakondê:

Ver também 
 Língua latundê
 Língua tawandê
 Línguas de Rondônia

Bibliografia 
 Telles de Araujo Pereira Lima, Stella. 2002. Fonologia e gramática Latundê/Lakondê. Doutorado, Vrije Universiteit Amsterdam.

Línguas nambiquaras